Турпин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Турпин, Джерри (1925—1997) — английский кинооператор.
 Турпин, Дик (1705—1739) — известный английский разбойник.
 См. также 
 Тюрпен